Anthony Modeste ist der Name folgender Personen:

* Anthony Modeste (* 1988), französischer Fußballspieler
 Anthony Modeste (Fußballspieler, 1975) (* 1975), grenadischer Fußballspieler